Edmund (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Edmund (voornaam), een jongensnaam
Edmund Rich, Engelse heilige en geestelijke
Edmund (rivier), een rivier in West-Australië

Zie ook
Edmond